Maria van Nassau (Breda, 9 december 1553 - kort na 7 december 1554) was het oudste kind uit het huwelijk van Willem van Oranje en Anna van Egmont.

Haar peetmoeder was landvoogdes Maria van Hongarije. Zij is gedoopt in Breda op 12 december 1553.

Maria van Nassau ligt begraven in de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk in Breda.

Huis Oranje
Nassau-, M